Вулиця Юрка Тютюнника (Житомир).
 Вулиця Юрка Тютюнника (Миколаїв).
 Вулиця Юрка Тютюнника (Первомайськ).

Див. також 
 Провулок Юрка Тютюнника (Вознесенськ)